Ферет () — по древнегреческой мифологии основатель города Феры в Фессалии. Был эпонимом этого города и его владельцем. Также известен как отец аргонавта Адмета.

Жизнь и свершения 
Матерью Ферета была бессмертная нимфа Тиро, а отцом — смертный царь Крефей, основатель города Иолка (современный город Волос).

После произошедших трагических событий (смерть отца и старшего брата) Ферет вместе со своим младшим братом Амифаоном бежит в Фессалию. Вместе братья закладывают Феры, и Ферет по праву старшинства становится там царём. Он женится на Периклимене, в браке они имеют троих детей: двух сыновей — Адмета и Ликурга и дочь Идомену.

Также иногда считают, что Ферет был отцом Антигоны (мать аргонавта Астериона). Кроме того Ферету приписывают и отцовство Периопис, которую по традиции считают матерью Патрокла.

Ферет оказал поддержку своему племяннику Ясону (сыну убитого Эсона), когда тот решил вернуть трон в Иолке, утраченный отцом и несправедливо находящийся у Пелия. В качестве помощи Ферет отправил вместе с Ясоном на поиски золотого руна своего сына Адмета. После того как Адмет вместе с другими аргонавтами возвращается на «Арго» из Колхиды с добытым руном, Ферет отдаёт ему свой трон. Пиндар называет самого Ферета среди аргонавтов.

Ферет в литературе 
Ферет является героем трагедии Еврипида «Алкеста». В этом произведении Ферет изображён жизнерадостным человеком, но эгоистом — он уже стар, однако любит жизнь и не соглашается отправиться в подземный мир вместо своего сына Адмета. Также Ферет упоминается в поэмах Гомера — «Илиаде» и «Одиссее».

Источники

Ссылки 
 Апполодор Мифическая библиотека. Книга I
 Греческая мифология Ферет
 Ферет Словарь античности
 В. Д. Гладкий. Древний мир. Энциклопедический словарь в 2-х томах

Герои древнегреческих мифов
Мифы Фессалии
Эпонимы городов